Wegestock Pescher Feld steht für folgende Wegestöcke im Stadtteil Pesch von Korschenbroich:

 Wegestock Pescher Feld 1
 Wegestock Pescher Feld 2
 Wegestock Pescher Feld 3
 Wegestock Pescher Feld 4